Хасы́н:
 Хасын — посёлок городского типа в Хасынском районе Магаданской области.
 Хасын — река в Хасынском районе Магаданской области, левый приток реки Армань.